Джей-лига 2012 Дивизион 1 — 20-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги. Сезон начался 10 марта и завершился 1 декабря 2012 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Ванфоре Кофу», «Ависпа Фукуока» и «Монтедио Ямагата». Их заменили «Токио», «Саган Тосу» и «Консадоле Саппоро», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в Джей-лиге 2 2011.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

См. также 
 Вторая лига Японии по футболу 2012

Ссылки 
 Официальный сайт Джей-лиги

Япония
2012
Спорт в Японии в 2012 году